Miejscowości w Polsce
 Okonin – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. Golubsko-Dobrzyńskim, w gminie Ciechocin 
 Okonin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Okonin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze 
 Okonin – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce

Jeziora
 Okonin – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin
 Okonin – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Brzuze